Gli ultimi giorni (The Last Days) – film documentario del 1998 diretto da James Moll
The Last Days – film del 2005 diretto da Eric Bryan
The Last Days (Los últimos días) – film del 2013 diretto da David Pastor e Àlex Pastor